Gavito ist der Familienname folgender Personen:

 María Antonieta Sánchez Gavito y Piña (1921–2004), mexikanische Botschafterin
 Vicente Sánchez Gavito (1910–1977), mexikanischer Botschafter